Hintersee (Flachgau), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land
Hintersee (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Hintersee (meer), een meer bij Ramsau bei Berchtesgaden
Hintersee (Ramsau), een plaats aan het meer bij Ramsau bei Berchtesgaden